«СТС Медиа» (до 2004 года назывался «Story First Communications») — российский медиахолдинг. Занимается производством телепередач, кино и мультфильмов. Основан в 1989 году, первый одноимённый телеканал запущен в России в 1996-м. Штаб-квартира находится в Москве.

История

Создание и развитие компании 
Продюсерская компания Story First Communications была зарегистрирована американским предпринимателем Питером Герви в 1989 году в штате Калифорния, США. В 1991 году компания выступила соучредителем российско-американской радиостанции Maximum. В 1992 году Story First приобрела 50 % акций «Шестого канала» в Санкт-Петербурге, через два года «Шестой канал» начал спутниковое вещание в режиме суперстанции: программы смогли видеть зрители некоторых других регионов, например, в Москве передачи ретранслировал канал AMTV («Марафон-ТВ»). С 1996 года «Шестой канал» стал одной из базовых станций первой российской федеральной телесети СТС.

Вещание развлекательного канала СТС в Москве началось 1 декабря 1996 года, уже на следующий год «Альфа-Групп» выкупает долю в телеканале. В 1999—2000 годах, реагируя на резкое ухудшение финансовых показателей из-за кризиса на рекламном рынке, компания продала доли в украинском телеканале ICTV, сократила иностранный персонал и привлекла дополнительный долговой и акционерный капитал от LNC (СП ЛогоВАЗ и News Corp). В 2004 году в ходе подготовки к IPO на американской бирже Nasdaq холдинг переименован в «СТС Медиа».

6 марта 2005 года помимо канала СТС начинает вещать первый общероссийский эфирный тематический канал «Домашний». IPO компании на бирже прошло 1 июня 2006 года, холдинг разместил 16,38 % акций по цене $14 за штуку (таким образом, акционеры привлекли $345,9 млн). Своего пика капитализация холдинга достигла в конце 2007 года, когда рыночная стоимость компании превышала $4,5 млрд.

В 2006 года «СТС Медиа» купили самарскую городскую телекомпанию «Орион» для использования её частоты вещания, в 2011-м — самарскую региональную телекомпанию РИО. В декабре 2007 года медиахолдинг выкупает две телепроизводственные компании: «Сохо Медиа» за $10 млн и продюсерскую фирму Константина Кикичева «КостаФильм» за $40 млн. На базе этих студий в июле 2011 года создаётся объединённая производственная компания Story First Production, её расформируют в декабре 2013 года.

В 2008 году «СТС Медиа» выходит на рынок стран СНГ. В феврале за $65 млн приобретает 20 % акций казахстанского «31 канала», после чего канал начинает вещание в формате СТС. Сразу после этого в Узбекистане холдинг совместно с «Терра групп» создаёт вещательную компанию «Соф ТС» (быстро становится убыточной и в 2010 году продаётся). В апреле 2008-го медиахолдинг приобрёл телеканал «ДТВ» у своего акционера — шведской компании Modern Times Group, в октябре 2011 года сделал его ребрендинг на «Перец» и сменил контент, а уже в ноябре 2015 года на его месте был запущен «Че». С октября 2008 года в Молдавии запущен телеканал СТС Mega, после того, как медиахолдинг приобрёл 51 % в уставном капитале группы вещательных компаний: Teledixi SRL и Muzic Ramil SRL (стоимость сделки составила $4,1 млн), но уже в конце 2014 года телеканал продан.

21 декабря 2009 года «СТС Медиа» запустил в Америке кабельный канал «СТС International» — международную версию телеканала СТС. С июня 2010 года «СТС International» работает в Израиле, с марта 2011 года — в Германии, с октября — в Латвии, Литве и Эстонии. В феврале 2012 года канал доступен в Казахстане, с апреля — в Киргизии, с мая — в Армении, Грузии и Азербайджане, с июля 2012 — в Таиланде.

В сентябре 2010 года холдинг «CTC Медиа» создал собственное российское агентство «ЭвереСТ-С» по продаже рекламы на своих каналах. В декабре 2010 года компания запустила социальную телевизионную сеть Videomore.ru с легальный доступ к контенту телеканалов «СТС Медиа» (c 2012 года на платформе были доступны проекты каналов, принадлежащих «Национальной Медиа Группе»: «Пятого канала», «РЕН ТВ», с 2017 года — «Россия-1» и «Ю»). В октябре 2011 года «CTC Медиа» открыл женский портал Domashniy.ru.

15 октября 2013 года холдинг начал вещание «Перец International» — международной версии телеканала «Перец» — сначала в кабельных сетях Республики Беларусь, а с января 2014 года в Киргизии. 14 февраля 2014 года холдинг запустил телеканал «CTC Love», его сетка изначально составлялась из архивной библиотеки СТС и телепрограмм собственного производства. Сначала канал вещал только в кабельных и спутниковых сетях, затем получил несколько региональных лицензий на наземное эфирное вещание. Летом 2014 года холдинг впервые объявил о подготовке к запуску детского телеканала «СТС Kids», но запустил только 6 июля 2018 года.

Рост холдинга, сделка с ЮТВ 
Весной 2011 года рыночная оценка компании составляла почти $1,8 млрд, цена приобретения 25,2 % акций составила $1,1 млрд. В 2011-м компания Telcrest выкупила пакет, принадлежавший «Альфа-групп».

В конце 2014 года крупнейшим акционером «СТС Медиа» была шведская компания Modern Times Group, державшая 37,9 % акций, ещё 25,2 % было у кипрской компании Telcrest, остальные 36 % находились в свободном обращении на американской бирже Nasdaq, большая часть этих портфельных инвесторов также не были российскими. Новые поправки в закон о СМИ, ограничивающие иностранный капитал в российских медиа, привёл к очередной крупной реструктуризации холдинга. Совет директоров «СТС Медиа» начал рассматривать продажу всех или существенной части бизнесов, а также почти всей иностранной доли акций компании. Сделку готовила гендиректор Юлиана Слащёва.

Летом 2015 года «СТС Медиа» получил предложение от ЮТВ (медиакомпания Алишера Усманова и Ивана Таврина) выкупить иностранную долю. Владельцы холдинга хотели рассмотреть все доступные варианты продажи активов, но ЮТВ получил в июле гарантию на эксклюзивное право вести переговоры о покупке 75 % (всё, помимо акций Telcrest) доли операционного бизнеса в России и Казахстане — это российская «дочка» ООО «СТС Инвестментс», куда холдинг незадолго до этого перевёл свои активы, включая эфирные каналы СТС, «Домашний», «Перец», «CTC Love» и «31 канал». Договор действовал до 31 августа. В июле «СТС Медиа» получил от ЮТВ необязывающее предложение, стоимостью $ 200 млн. «Ведомости» отмечает, что предложение ЮТВ оказалось единственным для холдинга. Юлиана Слащёва призвала акционеров проголосовать за этих покупателей. Сделка была закрыта в конце 2016 года за $ 193 млн (14 млрд рублей по курсу на момент сделки), медиахолдинг ушёл с биржи.

В январе 2015 года медиахолдинг купил контрольный пакет производителя видеоконтента Caramba TV, управляющего одноимённым порталом. Сумма сделки составила 150 млн рублей. В марте 2016 года «СТМ медиа» запустили «Домашний International» — международную версию телеканала «Домашний» — в кабельных сетях Белоруссии, Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджана, Киргизии и стран Европы.

В 2017-м Усманов продал свою 58,29%-долю в ЮТВ Таврину, а уже в декабре 2018-го холдинг ЮТВ (Иван Таврин) продала свои 75%-долю «СТС Медиа» компании АО «Медиа инвестиции». Размер сделки составил $ 269 млн (18 млрд рублей по курсу ЦБ на день сделки). Доли сделки не раскрывались.

Современность 
С 2018 года «СТС Медиа» выступает соорганизатором российского отборочного этапа International Emmy Awards, а директор Муругов участвует в жюри: первый конкурс состоялся в Москве, второй — в Санкт-Петербурге (2019), третий — онлайн из-за ковида (2020), четвёртый снова в столице (2021).

В январе 2018 года холдинг стал миноритарным владельцем киностудии «Водород» — эксклюзивный партнёр «СТС Медиа» по кинопроизводству. До неё основным партнером «СТС Медиа» по фильмам была компания Yellow, Black & White (YBW), но в конце 2017 года она перешла в конкурирующий холдинг «Газпром-медиа». В июне того же года «СТС Медиа» совместно с НМГ объявили о создании единой онлайн-платформы для дистрибуции видео-контента More.tv, сервис заработал в сентябре 2019 года на базе портала Videomore.ru. Другой совместный проект с НМГ, который проходит с 2018 года, — международный творческий конкурс для молодых талантов «Питч Лаб», в котором могут участвовать авторы-дебютанты без фильмографии, а лучшие работы показывают в эфире телеканалов НМГ и на цифровых платформах «СТС Медиа».

В 2019 году депутаты Госдумы внесли на обсуждение проект закона о создании общероссийской системы интернет-трансляций. Подобный проект под названием «Витрина ТВ» с осени 2017 года развивают четыре ведущих телевизионных холдинга — «СТС Медиа» (холдинг владел 25 % акций проекта с марта 2018, а в марте 2022-го продал свою долю платформы ГПМ), «Первый канал», ВГТРК и НМГ: 15 и 22-х каналов этого проекта входят в 1-й и 2-й мультиплексы соответственно. В апреле 2022 года Роскомнадзор назначил «Витрину ТВ» единым сервисом для трансляции ТВ-каналов в интернете на пять лет.

Проекты «СТС Медиа» участвуют в международных кинорынках MIPTV и «Марше дю фильм», в российском рынке онлайн-контента «Key Buyers Event: Digital Edition» (в качестве генерального партнёра). В начале 2021 года Роскомнадзор продлил действие антипиратского меморандума, обязывающий поисковики удалять из выдачи ссылки на пиратские ресурсы во внесудебном порядке, «СТС Медиа» находится в числе подписантов со стороны правообладателей.

Финансовые показатели 
Последний раз холдинг публиковал финансовые показатели по итогам 2015 года, на тот момент выручка составляла 21,5 млрд рублей. Более 90 % доходов компании приносила телереклама. В конце 2014 года рынок телерекламы ушёл в минус вслед за ухудшающейся экономической ситуацией в стране, на рентабельность «СТС Медиа» повлиял закон об ограничении иностранной доли в СМИ, когда владельцы были вынуждены срочно продать часть бизнеса. Доходы «СТС Медиа» в 2015 году падали быстрее, чем рынок в целом, в том числе из-за снижения аудитории — холдинг заработал на четверть меньше. В 2015-м холдинг отмечал, что операционная прибыль упала сразу в 34 раза, в 2016-м известно только, что EBITDA выросла больше чем в три раза. Перезапуск каналов помог поднять выручку на 20 %. В 2017-м рост выручки составил 12,8 %. В 2018 году выручка юридического лица АО «СТС», на которое оформлен бизнес каналов СТС, «CTC Love» и «CTC Kids» и «Домашний», равнялась 25 млрд рублей, в 2020-м показатель снизился до 19,9 млрд.

Руководство холдинга

Генеральный директор 
 Питер Герви (1989—2000)
 Роберт Кларк (2000—2004)
 Александр Роднянский (2004—2008)
 Антон Кудряшов (2008—2011)
 Борис Подольский (2011—2013)
 Юлиана Слащёва (2013—2016)
 Вячеслав Муругов (30 мая 2016 — 22 ноября 2022)
 Александр Акопов (с 23 ноября 2022 года)

Финансовый директор 
 Брюс Баттервик (1996—2000)
 Тейт Файт (2000—2004)
 Нилеш Лакхани (2004—2007)
 Борис Подольский (2007—2012)
 Николай Суриков (2012—2015)
 Станислав Площенко (2015—2016)
 Павел Садчиков (с 2016)

Упразднённые должности 
Генеральные продюсеры

 Вячеслав Муругов (2008—2014)
 Лика Бланк (2015—2016)

Исполнительные продюсеры

 Эдуард Илоян (2008—2011)
 Руслан Сорокин (2014—2015)

Активы 
Телеканалы

 СТС
 Домашний
 Че
 СТС Love
 СТС Kids
 ВТВ (Беларусь)
 31 канал (Казахстан)
 СТС International
 Домашний International
 Перец International

Цифровые развлекательные медиаактивы

 domashniy.ru
 more.tv (ранее — videomore.ru)

Контент и кинопроизводство

 Студия «Водород» (25 %)
 Art Pictures Distribution (49 %) — специализированная компания по закупке и монетизации библиотеки прав на контент

Сейлз-хаус

 Эверест (49 %)

Собственное производство 
Телепередачи, сериалы для телеканалов и цифровых платформ, полнометражные игровые и анимационные фильмы, созданные с помощью собственных студий в разное время работы холдинга.

Студия «КостаФильм» 
 Папины дочки (4—18 сезоны)
 Ранетки
 Я лечу
 6 кадров (3—6 сезоны)
 Кремлёвские курсанты
 Слава Богу, ты пришёл! (3—4 сезоны)
 Маргоша («МарГ♂ш♀»)
 Стройбатя (сериал)
 Новости (сериал)
 Физика или химия

Студия «Сохо Медиа» 
 «Задорный день» (концерты Михаила Задорнова)
 СТС зажигает суперзвезду! (музыкальный конкурс)
 Звонок (реалити-шоу)
 Вне закона (детективный сериал, 2008—2009)
 Детские шалости
 Всё под контролем
 Не может быть! (телепередача)
 Хочу верить! (телепередача)
 Война (телепередача)
 Судиться по-русски (телепередача)
 Большой город
 Еда с Алексеем Зиминым (телепередача, 2010—2011)
 История российского шоу-бизнеса
 Суть вещей (телепередача)
 Волшебное Диноутро (телепередача)
 Соседи (документальный сериал)
 Моя семья против всех (телеигра)
 История российского юмора

Студия «Водород» 
 «Лёд»
 «Вторжение»
 «Лёд 2»
 «Спутник»
 «Рашн Юг»
 «Ника»

Студия «Story First Production» 
 Жги! (шоу талантов, не вышло в эфир)
 Будь мужиком! (телепередача)
 Без башни (телепередача)
 Моя семья против всех (телеигра)
 Королева шоппинга (телепередача)
 Кулинарное чтиво (телепередача)
 Джентльмены на даче (реалити-шоу, 2—3 сезоны)
 Уйти от родителей (телепередача)
 Свидание со вкусом (телепередача)
 Так говорят женщины (телепередача)
 Животный смех (телепередача)
 Красота на заказ" (3 сезон)
 6 кадров (7—8 сезоны)
 Дом мечты (телепередача)
 Дети знают толк (телепередача)
 Завтраки мира (телепередача)
 Креативный класс (телепередача)
 Весёлое Диноутро (телепередача)
 Красивые и счастливые (телепередача)
 Друзья по кухне (телепередача)
 Своя правда (документальное шоу)
 ЗАГС (сериал)
 Супер Макс (сериал)
 Осторожно: дети!
 МастерШеф (реалити-шоу, 1 сезон)
 Семейный бизнес (сериал, 1 сезон)
 Колыбель над бездной (сериал)

Другие проекты 

 Молодёжка
 Кухня
 Кухня. Война за отель
 Отель «Элеон»
 Восьмидесятые
 Воронины
 90-е. Весело и громко
 Психологини
 Модный синдикат (сериал)
 Семейка (сериал)
 Братья (сериал)
 Сёстры (сериал)
 Жена олигарха
 Миша портит всё
 Корни (сериал)
 Ивановы-Ивановы
 Родком
 #СеняФедя
 Дылды
 Готовы на всё (сериал)
 Гости из прошлого
 Русский ниндзя
 Форт Боярд
 Полный Блэкаут (реалити-шоу)
 Колледж (реалити-шоу)
 Слава богу, ты пришел!
 Дело было вечером
 Русские не смеются (юмористическое шоу)
 Рогов в деле (шоу)
 ПроСТО кухня (кулинарное шоу)
 Суперлига (юмористическое шоу)
 Стендап Андеграунд (юмористическое шоу)
 Детки-предки (шоу)
 Не дрогни! (шоу)
 Галилео с Даней Крастером

 Купите это немедленно (шоу)
 Кино в деталях
 Уральские пельмени
 Заступницы (реалити-шоу)
 Решала (шоу)
 Охотники (шоу)
 Опасные связи (шоу)
 iТопчик (шоу)
 +100500
 Улётное видео (шоу)
 Дорожные войны (шоу)
 Рюкзак (тревел-шоу)
 СуперШеф (кулинарное шоу)
 Идеальный ужин
 Утилизатор
 Вне закона (детективный сериал)
 Остановите Витю (шоу)
 За гранью реального (тележурнал)
 Невероятные истории (сериал)
 Шутники (пранк-шоу)
 Антиколлекторы (реалити-шоу)
 Путь Баженова: напролом (шоу)
 Паук (сериал)
 Очевидец с Иваном Усачёвым (шоу)
 Женский доктор (сериал)
 Исчезнувшая (сериал)
 Напарницы (сериал)
 От ненависти до любви (сериал)
 Двойная сплошная (сериал)
 Шоу Насти и Вовы
 Три кота
 Царевны
 Лекс и Плу: Космические таксисты
 Саранхэ (шоу)
 Сердца за любовь (шоу)
 Сутки на декор (шоу)

Успешные детские проекты 
В 2019-м на фоне успехов мультфильмов собственного производства для «СТС Kids» холдинг запустил Дирекцию анимации, её возглавила Ксения Гордиенко.
 Мультсериал и полнометражные фильмы «Три кота» (студия «Метрафильмс») — с 2017 года «СТС Медиа» продала права на показ в 170 странах, проект переведён на 29 языков и доступен в том числе на Nickelodeon и Netflix. В числе наград есть ТЭФИ и «Икар». На август 2022 года проект имеет более 5 млрд просмотров на YouTube.
 Мультсериал «Царевны» (студия «Мельница») тоже показывают зарубежом — в Польше, Латвии и Израиле. На август 2022 года официальный YouTube-канал проекта имеет более 605 млн просмотров.
 Мультсериал «Лекс и Плу: Космические таксисты» (студия «Метрафильмс») — получил кинопремию «Икар»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт медиахолдинга «СТС Медиа»
 Три жизни СТС: что ждёт медиахолдинг, который лишился иностранцев // РБК, 28 сентября 2017

Медиахолдинги России
Медиакомпании по алфавиту